3. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów odbyły się w lipcu 1990 roku w hiszpańskim Santa Cruz de Tenerife. Zawodniczki startowały w dziewięciu kategoriach wagowych. Mężczyźni rywalizowali w odrębnych zawodach.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie IWRP 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1990 w sporcie